Mkomazi steht für
 einen Fluss in Südafrika, siehe Mkomazi River
 einen Fluss in Tansania, siehe Mkomazi (Pangani)
 eine Ortschaft in Tansania, siehe Mkomazi (Stadt)
 einen Nationalpark in Tansania, siehe Mkomazi-Nationalpark